Ранчо ел Пино има више значења:

 Ранчо ел Пино (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Пино (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ел Пино (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Пино (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо ел Пино (Тепеака), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику